Laodamia – o Deidamia una regina epirota

Mitologia 

 Laodamia – personaggio della mitologia greca. Figlia di Acasto e moglie di Protesilao
 Laodamia – personaggio della mitologia greca. Figlia di Bellerofonte e di Achemone, fu amante di Zeus ed  ebbe Sarpedonte 
 Laodamia – personaggio della mitologia greca. Moglie di Arcade (a volte citata come Leanira)